Деляпсий () — отложения гравитационного ряда, породы или грунты, смещенные вниз по склону в результате оползней. Собственно деляпсием называются отложения верхней части оползня. Отличается отсутствием сортировки материала, оползневые отложения перемешаны и превращены в бесструктурную массу. Различаются отложения оползней на суше (субаэральный деляпсий) и на дне водных бассейнов (субаквальный деляпсий). Последний также называется олистостромами.

Примечания 

Горные породы
Генетические типы четвертичных отложений
Континентальные отложения